Apocalipsis de la Virgen María puede referirse a:

 Apocalipsis de la Virgen
 Apocalipsis etíope de la Virgen

Apócrifos del Nuevo Testamento